Birket-Smith kan henvise til flere personer:

 Sophus Birket-Smith
 Kaj Birket-Smith

Efternavne